Il singolare del torneo di tennis Lenzerheide Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Aleksandra Krunić che ha battuto in finale Chi Chi Scholl 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Chi Chi Scholl (finale)
 Aleksandra Krunić (Campionessa)
 Stephanie Vogt (quarti di finale)
 Sandra Záhlavová (secondo turno)

 Pemra Özgen (primo turno)
 Ana Vrljić (semifinali)
 Anastasia Grymalska (primo turno)
 Isabella Šinikova (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lenzerheide Open 2012